La Bazoge ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Bazoge (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
La Bazoge (Sarthe), ehemalige Gemeinde im Département Sarthe

mit Namenszusatz:
La Bazoge-Montpinçon im Département Mayenne

Siehe auch:
La Bazoche